Mehrere Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen Britannia bzw. HMS Britannia nach Britannia, einer Verkörperung Großbritanniens.

 Die erste Britannia war ein Linienschiff erster Klasse mit 100 Kanonen, das 1682 vom Stapel lief und 1715 abgewrackt wurde. 
 Die zweite Britannia war erneut ein Linienschiff erster Klasse mit 100 Kanonen, das 1719 vom Stapel lief und 1749 abgewrackt wurde. 
 Die dritte HMS Britannia war ein Linienschiff erster Klasse mit 100 Kanonen, das 1762 in Portsmouth vom Stapel lief und u. a. an den Seeschlachten von Kap St. Vincent (1797) und Trafalgar (1805) teilnahm. 1810 wurde sie in HMS Princess Royal, 1812 in HMS St. George und 1819 in HMS Barfleur umbenannt, 1825 abgewrackt. 
 Die vierte HMS Britannia war ein bewaffnetes Transportschiff mit 20 Kanonen, das 1781 erworben wurde und 1782 durch Schiffbruch verloren ging. 
 Die fünfte HMS Britannia war ein Linienschiff erster Klasse mit 126 Kanonen, das 1820 vom Stapel lief, ab 1859 als Schulschiff genutzt und 1869 abgewrackt wurde. 
 Die sechste HMS Britannia hieß ursprünglich HMS Prince of Wales und war ein Linienschiff erster Klasse mit 121 Kanonen, das 1860 vom Stapel lief. Da es technisch bereits überholt war, erhielt es 1869 den Namen Britannia und löste den bisherigen Namensträger als Schulschiff ab. Sie wurde 1916 abgewrackt.
 Die siebente HMS Britannia war ein Einheitslinienschiff der King-Edward-VII-Klasse, das 1904 vom Stapel lief. Sie wurde am 9. November 1918 bei Kap Trafalgar von dem deutschen U-Boot SM UB 50 versenkt und war damit der letzte Schiffsverlust der Royal Navy im Ersten Weltkrieg.

Siehe auch 
 HMY Britannia
 Liste von Schiffen mit dem Namen Britannia

Britannia